Godsend puede referirse a:

Cine y televisión
Godsend (película), una película americano-canadiense de terror de ciencia ficción de 2004.
 "Godsend" (Héroes), un episodio de la serie de televisión Héroes.